Niemcy:
 Eder – rzeka, dopływ Eggel
 Eder – rzeka, dopływ Fuldy
 Eder – jezioro zaporowe

Inne:
 Eder – imię

Osoby:
 Éder – brazylijski piłkarz, uczestnik Mundialu 1982
 Éder – portugalski piłkarz
 Alfred Eder – austriacki biathlonista – dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata
 Elfi Eder – austriacka narciarka alpejska, srebrna medalistka w slalomie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
 Franz Xaver Eder – niemiecki duchowny rzymskokatolicki
 Georg Eder – austriacki duchowny rzymskokatolicki
 Georg-Peter Eder – niemiecki as myśliwski z okresu II wojny światowej
 Józef Eder – polski fotograf
 Józef Maria Eder – austriacki fotochemik
 Norbert Eder – niemiecki piłkarz, uczestnik mundialu w 1986
 Simon Eder – austriacki biathlonista, srebrny medalista sztafety na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
 Sylvia Eder – austriacka narciarka alpejska, trzykrotna srebrna medalistka Mistrzostw Świata
 Eder Borelli – meksykański piłkarz, zawodnik m.in. Nueva Chicago, Querétaro i Tigres UANL
 Eder Pacheco – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. Puebli i Club León
 Eder Sánchez – meksykański lekkoatleta, chodziarz, brązowy medalista Mistrzostw Świata 2009 w chodzie na 20 km

Zobacz też:
 Éder
 Schwalm-Eder